

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Война римлян с жителями Альба-Лонги. Поединок Горациев и Куриациев. Разрушение Альба-Лонги.
 Учреждение спартанского праздника Гимнопедий («пляска нагих юношей»).
 Акме Фалета (поэт-кифаред с Крита).

Китай 
 29-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 У цзиньского князя родился сын Си-ци от наложницы из рода Ли. Князь (по просьбе Ли-цзи — эпизод 85 «Го юй») сделал наследника Шэнь-шэна наместником Цюй-во, Чун-эра — Пу (Пучэна), И-у — Цюй (Эрцюй), с целью присоединить обширные земли дисцев к Цзинь. Гадатель Су заявил, что это корень смуты (эпизод 82 «Го юй»).
 Весной в Лу отремонтированы конюшни Янь-цзю.
 Летом чжэнцы вторглись в Сюй.
 Осенью в Лу появилась саранча.
 В 12 луне умерла княгиня Шу-цзи (в «Чуньцю» она названа княгиней Малое Ци, но под 664 годом говорится о её похоронах как княгини Цзи).
 В 12 луне в Лу укреплены города Чжу и Фан.

См. также

Примечания